Ženská dvouhra ITS Cupu 2012 probíhala ve druhé polovině července 2012. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla italská tenistka Nastassya Burnettová, kterou ve druhém kole vyřadila Němka Tatjana Maleková.

Vítězkou se stala 20letá Španělka María Teresa Torrová Florová, jež ve finále zdolala rumunskou turnajovou dvojku Alexandru Cadanțuovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Na okruhu ITF vybojovala jubilejní desátý singlový titul a čtvrtou trofej v řadě. O týden dříve ovládla také 100tisícový BCR Open Romania Ladies. Na žebříčku WTA jí patřila 144. příčka a za výhru obdržela 140 bodů do světové klasifikace.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2012 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Ženský okruh ITF 2012
Tenis v Česku v roce 2012